WSP est un sigle qui peut signifier :
 WS-Policy, langage de spécification de services web XML.
 WSP Global, firme d'ingénierie (anciennement Genivar).
 Washington State Patrol, service de la police d'État de l'État de Washington.
 World Sound Promotors, nom alternatif de Immortal Sound Productions, entreprise événementielle néerlandaise.